Van Wouw (platenlabel)
 Jacob Cornelisz. van Wouw (1545-1620), politicus

Zie ook Wouw